Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Охтинский центр эстетического воспитания» — был основан в 1975 году. Проводит занятия по направлениям: музыка, театр, хореография, живопись. Учредитель нескольких детских и юношеских фестивалей и конкурсов, которые проходят на его площадке.

История 
История Охтинского Центра началась в 1975 году, в этом году по пректу Г. А. Васильева, была построена на территории парка им. 50-летия Октября детская музыкальная школа № 26 для детей Красногвардейского района Ленинграда.

Позднее, к музыкальному образованию добавилось художественное и хореографическое, затем еще несколько, и музыкальная школа была преобразована в «Охтинский Центр Эстетического Воспитания». На сегодняшний день в Охтинском центре функционирует 14 отделений, в том числе такое значимое направление, как работа с инвалидами по зрению. В 2010 гуоду открыт эстрадно-джазовый филиал.

Сегодня здание центра украшают Аллегорические скульптуры «Музыка» и «Театр». Эти скульптуры установлены на фасаде здания в 1987 г. (1982 ?) Скульптор Я. Я. Нейман, арх. Ф. А. Гепнер. Медь, выколотка. Высота 450 см. Статуя «Музыка» стоит на фоне органа, в поднятой вверх левой руке держит музыкальный инструмент сирингу. Статуя «Театр» установлена на фоне занавеса, с масками комедии и трагедии в руках.

Специальности 
 Подготовительное отделение
 Отдел духовых и ударных инструментов
 Фортепианный отдел
 Хоровой отдел
 Хореографический отдел
 Струнный отдел
 Теоретическое отделение
 Отдел баяна-аккордеона
 Театральное отделение
 Художественный отдел
 Отдел общего курса фортепиано
 Отдел струнно-щипковых инструментов
 Эстрадно-джазовый филиал
 Музыкальные классы для слепых и слабовидящих детей

Расположение 
 195253 СПб., Санкт-Петербург, ул. Тухачевского, 8, пр. Наставников 43/1

Форма обучения 
 Одиннадцатилетняя план обучения
 Детская школа искусств

Конкурсы и фестивали 
 Фестиваль «Такие разные ансамбли»
 Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение»
 Фестиваль «Эстрадно-джазовая мозаика»
 Конкурс «Традиция и современность»
 Региональный конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение».

Примечания

Ссылки 
 Клуб активных питерских мам
 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 
 Партнёры Охтинского центра 
 Концерт в память основателя Охтинского центра 
 Дворцовая фотостудия
 Эстрадно-джазовый филиал Охтинского центра 
 Сайт Комитета по Культуре СПб
 Официальная информация 

Музыка в Санкт-Петербурге
Культурные центры Санкт-Петербурга